Pannonia szálló, budapesti szálló
 Pannónia szálloda, miskolci szálloda
 Pannonia Szálló, nagyváradi szálló
 Pannonia szálló, szatmárnémeti szálló, ma Dacia szálloda